Ambatolahy ist ein Ort im Süden von Madagaskar. 2001 lebten dort ca. 10.000 Menschen.

Geografie 
Ambatolahy liegt im Distrikt Ihosy, in der Region Ihorombe. Im Westen liegt der Nationalpark Isalo.

Die Hauptstadt Antananarivo liegt 436 km nördlich der Stadt.

Klima 
In Ambatolahy herrscht tropisches Savannenklima (Aw). Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 26,7 °C.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Die Einwohner Ambatolahys leben zu 90 % von der Landwirtschaft, bei der sie hauptsächlich Reis anbauen. Des Weiteren leben die restlichen 10 % von der Viehzucht. Die wichtigsten Güter des Ortes sind Reis, Zuckerrohr und Maniok.

Einzelnachweise 

Ihosy (Distrikt)
Ort in Ihorombe
Ort in Afrika